Она може да се односи на:

 лична заменица женског рода
 Ослободилачка национална армија
 Она (филм), амерички филм из 2013.
 Она (Француска), насеље и општина у јужној Француској
 Она (Флорида), насељено место у Флориди
 Она (филм из 2016)